23, het jaar 23
 23 (getal), het getal 23
 23 v.Chr., het jaar 23 v.Chr.
 The Number 23, een Amerikaanse film uit 2007
 23 - Nichts ist so wie es scheint, een Duitse film uit 1998
 23 (album), een album van de Amerikaanse Indierockband Blonde Redhead
 23 (Jimmy Eat World), een nummer van de Amerikaanse punkrockband Jimmy Eat World
 23 is het atoomnummer van Vanadium